Виктор Александрович Чорный (3 ноября 1987, Павлодар) — казахстанский футболист, вратарь.

Карьера 
Воспитанник павлодарского футбола.

Матчи и голы 
 Матчи и голы за сборную

Итого: 12 матчей / 2 гола; 7 побед, 5 поражений.

(откорректировано по состоянию на 12 сентября 2018 года)

Достижения

Командные 
 Чемпион Казахстана по пляжному футболу: 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 Обладатель Кубка Казахстана по пляжному футболу: 2008, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018
 Обладатель Суперкубка Казахстана по пляжному футболу: 2010, 2015
 Бронзовый призёр Первой лиги Казахстана по футболу: 2007

Личные 
 Лучший вратарь чемпионата Казахстана по пляжному футболу: 2015, 2016, 2017, 2018

Ссылки 
 
 Профиль на сайте BeachSoccerRussia

Футболисты Казахстана
Игроки в пляжный футбол Казахстана
Игроки сборной Казахстана по пляжному футболу
Игроки ФК «Экибастуз»
Игроки ПФК «Арман»